Der Name Dynamene bezeichnet:

 eine Gestalt der griechischen Mythologie, siehe Dynamene (Mythologie)
 einen Asteroiden, siehe (200) Dynamene